Badra kan syfta på:

Geografi

Irak 

 Badra District – i provinsen Wasit,

Tyskland 

 Badra, Kyffhäuserland, ort, Kyffhäuserland, Thüringen,